Okręty US Navy o nazwie USS "Jones", pochodzącej w większości od Johna Paula Jonesa (1747–1792) "ojca amerykańskiej marynarki" :
 "Jones" był brygiem zwodowanym w 1814 i sprzedanym w 1821.

Okręty nazwane od Johna Paula Jonesa 
 "John Paul Jones" (DD-932) był niszczycielem typu Forrest Sherman, który został zwodowany w 1955. W latach 1965-1967 został przerobiony na niszczyciel rakietowy i przeklasyfikowany na DDG-32. Został skreślony z listy w 1985.
 "John Paul Jones" (DDG-53) jest niszczycielem rakietowym typu Arleigh Burke, który został zwodowany w 1991. Nadal pozostaje w służbie (stan na 2006 rok)
 "Paul Jones" był bocznokołowym parowcem, który został zwodowany w 1862, wszedł do służby w tym samym roku i został sprzedany w 1867.
 "Paul Jones" (DD–10) był niszczycielem typu Bainbridge, który był w służbie w latach 1902-1919.
 "Paul Jones" (DD-230) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1921-1945.
 USS "Paul Jones, Jr." był parowcem zwodowanym w 1863 i sprzedanym w 1865.

Także 
 "Claud Jones" (DE-1033) był okrętem głównym niszczycieli eskortowych typu Claud Jones. Został zwodowany w 1958 i skreślony z listy w 1974. Przekazany Indonezji i przemianowany na "Mongisidi" (DE-343). W 1999 był nadal w aktywnej służbie.
 "Hilary P. Jones" (DD-427) był niszczycielem typu Benson, który został zwodowany w 1939 i wypożyczony Tajwanowi w 1954. Został złomowany w 1974.
 "Jacob Jones" (DD-61) był niszczycielem typu Tucker, który został zwodowany w 1915 i zatopiony w walce w 1917.
 "William Jones" (DD-308) był niszczycielem typu Clemson, który został zwodowany w 1919 i skreślony z listy w 1930.
Jones